Флаг сельского поселения Гу́слевское является официальным символом сельского поселения Гуслевское Талдомского муниципального района Московской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 27 апреля 2010 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6488.

Флаг сельского поселения Гуслевское отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное голубое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее фигуры из герба поселения: белую горизонтальную волнистую полосу (шириной 1/5 ширины полотнища) с выходящим из неё вверху белым гусем и тремя белыми цветками яблони один возле другого под ней».

Обоснование символики 
Фигуры флага Гуслевского сельского поселения символически отражают особенности поселения.

Яблоневые цветки символизируют многочисленные (свыше 300) садоводческие товарищества, расположенные на территории поселения. Яблоня — символ цельности, здоровья, омоложения, вечной юности, весны. Три цветка символизируют три сельских округа: Павловичевский, Гуслевский и Юркинский, составивших единое сельское поселение.

Гусь — символ домашнего хозяйства, символ бдительности (известно, что гуси спасли Рим), плодовитости, неприхотливости.

Волнистый пояс — символ реки Дубна, протекающей по территории поселения. Голубой цвет (лазурь) — символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.

Примечания 

Флаги с изображением гуся
Флаги с изображением яблони